

Zagrebška županija

Dubrovačko-Neretvanska županija

Splitsko-dalmatinska županija

Šibensko-Kninska županija

Zadarska županija

Osječko-Baranjska županija

Vukovarsko-Sremska županija

Virovitičko-Podravska županija

Požeško-Slavonska županija

Brodsko-Posavska županija

Medžimurska županija

Varaždinska županija

Bjelovarsko-Bilogorska županija

Sisačko-Moslavačka županija

Karlovška županija

Koprivničko-Križevačka županija

Krapinsko-Zagorska županija

Primorsko-Goranska županija

Istrska županija

Ličko-Senjska županija

Viri  
 poštanski brojevi, pošte mjesta i županije u Republici Hrvatskoj

Hrvaška
Hrvaška